Моріс Жозеф Равель (Joseph-Maurice Ravel. 7 березня 1875  — 28 грудня 1937 ) — французький композитор . 
 Равель (Пюї-де-Дом) — муніципалітет у Франції , у регіоні Овернь , департамент Пюї-де-Дом . 
 4727 Равель — астероїд головного поясу

Багатозначні терміни